Moorhuhn (Crazy Chicken) — серия компьютерных игр, разработанных компанией Phenomedia.

История 
В 1999 году была выпущена первая игра из серии Moorhuhn, она имела название Moorhuhn Jagd. Игра была рекламным ходом одной шотландской компании по производству виски, поэтому каждый мог бесплатно скачать Moorhuhn Jagd. За год после релиза 84 % немцев знали об этой игре.

Название серии игр было придумано от совмещения двух немецких слов: «moor» () и «huhn» ().

В последующие годы и вплоть до 2010, компания Phenomedia успела выпустить множество стрелялок, гонок, игр для мобильных телефонов под одним брендом Moorhuhn.

Список серии игр Moorhuhn 
Список всех игр компании согласно данным официального сайта.

 Moorhuhn Jahr-markt Party Wii
 Moorhuhn Jahr-markt Party DS
 Moorhuhn Das Verbotene Schloss
 Moorhuhn Das Verbotene Schloss Wii
 Moorhuhn Deluxe iPhone
 Moorhuhn Star Karts DS
 Moorhuhn Der Schatz des Pharao DS
 Moorhuhn Atlantis DS
 Moorhuhn Atlantis
 Moorhuhn Juwel der Finsternis DS
 Moorhuhn Fun Kart 2008
 Moorhuhn Kart Thunder
 Moorhuhn DS
 Moorhuhn Director’s Cut
 Moorhuhn Schatzjäger 3
 Moorhuhn — Juwel der Finsternis
 Moorhuhn Kart 3

 Moorhuhn Piraten
 Moorhuhn Soccer
 Moorhuhn Schatzjäger 2
 Moorhuhn Mah-Jongg
 Moorhuhn Im Anflug
 Moorhuhn Big Adventure
 Moorhuhn Schatzjäger
 Moorhuhn REMAKE
 Moorhuhn INVASION
 Moorhuhn ADVENTURE 2
 Moorhuhn PINBALL VOL.1
 Moorhuhn WANTED

 Moorhuhn KART 2
 Moorhuhn ADVENTURE
 Moorhuhn KART (EXTRA)
 Moorhuhn X
 Moorhuhn KART
 Moorhuhn 3
 Moorhuhn WINTER-EDITION
 Moorhuhn 2
 Die Original Moorhuhn Jagd
 Moorhuhn ONLINE GAMES

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Серии компьютерных игр
Компьютерные игры 1999 года
Компьютерные игры, разработанные в Германии